AIK – szw. Allmänna Idrottsklubben, pol. Powszechny Klub Sportowy
 AIK Ishockey – szwedzki klub hokejowy 
 AIK Solna – szwedzki klub sportowy (w tym piłkarski) 
 AIK – (Windows) Automated Installation Kit